AAL eller Aal har flere betydninger:
 AAL, IATA-lufthavnskode for Aalborg Lufthavn
 Adelaide Airport Limited, ejerne af Adelaide Lufthavn
 Australian Air League, australsk luftkadetorganisation
 AAL, ICAO-flyselskabskode for American Airlines
 AAL, Above Aerodrome Level, også kaldet AAE - Above Aerodrome Elevation
 Anglo American plc, AAL er London Stock Exchange aktiekoden for den store mineenterprise
 American Airlines Group, AAL er NASDAQ-aktiekoden for flyselskabs-holdingvirksomheden
 Aid Association for Lutherans, en af virksomhederne bag Thrivent Financial for Lutherans i 2002
 Abstrakt algebraisk logik, et begreb indenfor matematik
 ATM Adaptation Layers, en teknologi der anvendes i at udregne informationsoverførsel
 Automated Anatomical Labeling, en softwarepakke og digitalt atlas over menneskehjernen
 Australian Academy of Law, en australsk entitet dedikeret til at fremme jura som disciplin
 Animals as Leaders, instrumentalt progressivt metalprojekt af guitarist Tosin Abasi
 Arjen Anthony Lucassen, hollandsk komponist og multiinstrumentalist, bedst kendt for Ayreon
 Against All Logic, et af flere projekter drevet af komponist og musikkunstner Nicolas Jaar
 Aboriginal Advancement League, en aboriginal organisation i Melbourne
 Australian Aborigines' League, en forgænger til Victorian Aborigines Advancement League (nu Aboriginal Advancement League)
 American Arena League, en professionel liga for indendørsfodbold
 Johannes Aal (c. 1500–1553), schweizisk romersk-katolsk teolog, komponist og dramaturg
 Aal (film), en tamilsk film fra 2014
 "Attorney at law", engelsk for praktiserende advokat
 Ål (Norge), Buskerud, Norge
 Aal (Kocher), en flod i Aalen, Baden-Württemberg, Tyskland, udløb for Kocher
 Afade (sprog) (ISO 639-3-kode)
 Morinda tinctoria, indiske morbær også kendt som aal